Алексей Боярчук:
 Боярчук, Алексей Валерьевич (род. 1972) — украинский (до 2014 г.), крымский и российский политик.
 Боярчук, Алексей Климентьевич (1925—1999) — советский и украинский математик, к. ф.-м. н., лауреат Госпремии Украины в области науки и техники.